Ниже перечислены результаты польской лыжницы Юстины Ковальчик, которая является двукратной олимпийской чемпионкой (2010 и 2014), двукратной чемпионкой мира 2009 года, четырёхкратной обладательницей Кубка мира по лыжным гонкам.

Ковальчик приняла участие в четырёх Олимпийских играх и девяти Чемпионатах мира. В 2018 году завершила кубковую карьеру.

В список включены результаты международных соревнований и кубков, участие в которых принимала Юстина. Большинство из них проводится по эгидой Международной федерации лыжного спорта (Кубок мира, Континентальный кубок, чемпионат мира среди юниоров и чемпионат мира). Здесь также отражены старты в рамках Универсиады, организованной Международной федерацией университетского спорта, и позиции на чемпионатах Польши разных лет.
Результаты марафонских забегов включают в себя мероприятия, проводимые Worldloppet и , а также иные гонки на дистанции свыше 30 километров.

Легенда списка 
Разделы расположены согласно важности спортивных мероприятий, начиная от Олимпийских игр и заканчивая забегами на марафонские дистанции, а также выступлениями на внутриреспубликанских соревнованиях.

Таблица:
 Место — позиция согласно финишному протоколу гонки;
 День и Год — дата проведения забега;
 Местоположение — населённый пункт, принимавший старт;
 Дисциплина — вид лыжных гонок с указанием протяжённости дистанции;
 Время — промежуток времени, за который победитель гонки предолел дистанцию (за исключением раздела «Марафоны», где указано непосредственно время Юстины);
 Проигрыш — временной промежуток, разделивший победительницу гонки и Юстину Ковальчик;
 Победитель — победитель забега;
 Примечания — ссылка на источник информации;
 Многодневка — многодневная лыжная гонка;
 Цикл — серия лыжных марафонов (самыми крупными из них являются  и Worldloppet);
 Старт — место начала дистанции;
 Финиш — место окончания дистанции;
 Стиль — техника передвижения на лыжах.

Олимпийские игры 
Крупнейшие международные соревнования по зимним видам спорта, проходящие раз в четыре года под эгидой МОК. Олимпийская лыжная программа включает в себя скиатлон, индивидуальный спринт, гонку с раздельным стартом, эстафету, командный спринт и масс-старт.

Чемпионаты мира 
Вторые по значимости соревнования, проводимые Международной федерацией лыжного спорта. Проходят раз в два года по нечётным годам.

Кубок мира 
Ежегодное соревнование, проводящееся Международной федерацией лыжного спорта. Проходит в период с октября по март. Результаты спортсменов в отдельных гонках выражаются в баллах, по сумме которых в итоге определяются победители в нескольких дисциплинах. Основные этапы Кубка мира: «Tour de Ski» (с сезона 2006/2007),  (с сезона 2007/2008) и «Nordic Opening» (с сезона 2010/2011).

Место в общем зачете

Победы в личных гонках на Кубке мира (в хронологическом порядке)

Места на подиуме

Места на подиуме на этапах Кубка мира (в хронологическом порядке)

Места на подиуме в многодневных гонках (в хронологическом порядке)

Места на подиуме в командных видах (в хронологическом порядке)

Континентальный кубок 
Серия соревнований для спортсменов, выступающих вне Кубка мира. Проводятся с 1996 года. Континентальный кубок разделён на 9 регионов (Австрало-новозеландский, Балканский, Восточно-Европейский, Дальневосточный, Североамериканский, Альпийский, Скандинавский, Славянский и Супер тур США).

Места на подиуме на этапах Континентального кубка (в хронологическом порядке)

Чемпионат мира среди юниоров 
Ежегодные соревнования среди юниоров, проводимые под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Лыжники выступают в двух возрастных категориях: до 20 лет (юниоры) и до 23 лет (молодёжь).

Чемпионат мира (до 23 лет)

Универсиада 
Международные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта. Проходят раз в два года.

Марафоны 
Результаты забегов на длинные дистанции, протяжённостью более 40 километров. Большая часть соревнований проходит по эгидой двух основных марафонских серий: «» и Worldloppet.

Чемпионат Польши 
Ежегодные спортивные соревнования, организуемые , в ходе которых определяются чемпионы Польши по лыжным гонкам.

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Результаты Юстины Ковальчик на сайте Международной федерации лыжного спорта

Лыжные гонки